Ден-ле-Пуальє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Орлеана, 45 км на північ від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 223 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 468,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ден-ле-Пуальє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ден-ле-Пуальє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр